Arco de Caracalla se refiere a arcos de triunfo dedicados o construidos por el emperador Caracalla:

 El Arco de Caracalla (Djémila) de la ciudad de Djémila, Argelia.
 El Arco de Caracalla (Theveste) de la ciudad de Theveste, Argelia.
 El Arco de Caracalla (Volubilis) de la ciudad de Volubilis, Marruecos.